O Campeonato Carioca de Futebol de Areia teve sua primeira edição em 1999, com a participação de oito clubes. O seu primeiro vencedor foi o Vasco da Gama derrotando o Botafogo. A equipe vascaína é a maior vencedora do torneio com 6 títulos.

Resultados

Histórico dos clubes